Рязанцево — название населённых пунктов в России:
 
 Рязанцево — деревня в Боровском районе Калужской области.
 Рязанцево — деревня в Мещовском районе Калужской области.
 Рязанцево — бывшая деревня, вошедшая в состав Москвы.
 Рязанцево — деревня в Ржевском районе Тверской области.
 Рязанцево — деревня в Арсеньевском районе Тульской области.
 Рязанцево — деревня в Белёвском районе Тульской области.
 Рязанцево — посёлок в Переславском районе Ярославской области.
 Рязанцево — пассажирско-грузовая железнодорожная станция Ярославского региона Северной железной дороги в селе Рязанцево Ярославской области.